Олекса́ндра Дми́трівна Дру́цька (біля 1380 — , Глиняни) — княжна з роду Друцьких. Мати королеви польської, четвертої дружини короля Владислава ІІ Ягайла Софії Гольшанської.

Походження спірне. Відомо, що Олександра була дочкоюю Дмитра Друцького. Однак серед дослідників немає єдиної думки по поводу того, ким був Дмитро. Ймовірно, що це князь Дмитро Семенович Друцький, однак в польській історіографії домінує версія, що це Дмитро Ольгердович.

Дружина князя Андрія Гольшанського приблизно з 1401 або 1404 року. У шлюбі народила трьох дочок:
 Василиса (?—1448). Чоловік: Іван Володимирович Бельський; другий чоловік: князь Михайло Семенович (після 1446)
 Софія (біля 1405–1461). Чоловік: Ягайло, король польський
 Марія (? — після 1456). Чоловік: Ільяш Мушаті (с 1425), господар Молдавії.

Примітки

Література 
 Tęgowski J. Pochodzenie Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły // Genealogia. Studia i materiały historyczne. T. 8, 1996.
 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.— Warszawa, 1895.— S. 56-57. 

Друцькі
Київські княгині
Персоналії:Глиняни
Померли в Золочівському районі Львівської області